Йони́нас — литовская фамилия. 

Известные носители:

  (род. 1953) — литовский фольклорист.
 Йонинас, Антанас А. (род. 1953) — литовский поэт, переводчик.
 Йонинас, Антанас (1923—1976) — литовский писатель, отец Антанаса А. Йонинаса. 
  (1918—2004) — литовский литературный критик.
 Йонинас, Витаутас Казимерас (1907—1997) — литовский график, скульптор, витражист.
 Йонинас, Игнас (1884—1954) — литовский историк и дипломат.
  (род. 1971) — литовский режиссёр театра и кино.